Val 1948 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1948.
Presidentvalet i USA 1948.